Het seizoen 1964/65 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 5 september 1964 en eindigde op 23 mei 1965. K. Willebroekse SV won in Derde Klasse A, RFC Sérésien won in Derde Klasse B.

Naamswijzigingen
 R. Stade Mouscronnois fuseerde met ARA Mouscronnoise en werd R. Excelsior Mouscron.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 KRC Mechelen (rechtstreeks)
 K. Kortrijk Sport (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 KVG Oostende (kampioen 4A)
 RCS de Schaerbeek (kampioen 4B)
 KFC Winterslag (kampioen 4C)
 R. Wavre Sports (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Willebroekse SV (kampioen 3A)
 RFC Sérésien (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 RFC Renaisien (rechtstreeks uit 3A)
 Voorwaarts Tienen (rechtstreeks uit 3B)
 R. Uccle Sport (rechtstreeks uit 3B)

Noot: KSC Eendracht Aalst (spelende in Tweede Klasse) werd veroordeeld tot degradatie naar Vierde Klasse als gevolg van omkoping. Hierdoor zakten er maar drie teams uit Derde Klasse. RRC Gent (voorlaatste in 3A) kon het behoud afdwingen omdat het meer punten had dan Voorwaarts Tienen, dat voorlaatste eindigde in 3B.

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, K. Willebroekse SV en RFC Sérésien, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3